Marte Mæhlum Johansen (ur. 5 lipca 1997) – norweska biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 26 stycznia 2015 roku podczas dwunastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w Stegu w Liechtensteinie. W pierwszym swoim starcie zdobyła złoty medal w biegu na 7,5 km stylem klasycznym. W kolejnych startach w Stegu ukończyła na 7 miejscu bieg na 5 km stylem dowolnym, a także zajęła 5. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką klasyczną. Swój udział w festiwalu zakończyła zdobyciem srebrnego medalu w mieszanym biegu sztafetowym.

23 lutego 2016 na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, w rumuńskim Râșnovie wywalczyła tytuł mistrzyni świata juniorów w biegu na 5 km stylem klasycznym.

W październiku 2021 r. zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1997
Norwescy biegacze narciarscy